

Toponymes 

 Nome, ville d’Alaska ;
 Nome, ville du Dakota du Nord.
 Nome, une ville du comté de Jefferson , au Texas.

 Nome, ville du Telemark.

Autres 
 Le mot nome, du grec νομός, district, (prononciation : []) désignait une subdivision administrative.
On l'utilisait notamment pour désigner les différentes provinces de l'Égypte antique et les anciennes divisions territoriales de la Grèce moderne. Voir Nomes de la Grèce (correspondant à des départements).
 Le mot nome, du grec ancien , usage, coutume, désigne un mode musical ou un chant.
 Loi NOME, pour Nouvelle Organisation du Marché de l'Électricité, fixe un nouveau cadre pour le marché de l’électricité en France.

Références